Elevator – singel amerykańskiego rapera Flo Ridy
 Elevator – singel amerykańskiego rapera Eminema